Urtiga-bastarda é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Mercurialis ambigua
 Mercurialis annua